Шеметов Пётр Васильевич (12 июля 1936 — 11 июля 2018) — новосибирский экономист, профессор, ректор Новосибирского института народного хозяйства.

Биография 
С 1954 по 1959 учился в Кемеровском горном институте. С 1960 года работал в Институте экономики СО АН СССР. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1986 году назначен ректором НИНХа. Через два года защитил докторскую диссертацию. В годы его руководства был сдан третий корпус университета, открыта аспирантура по восьми специальностям экономического профиля.

Награды и почетные звания 
 Присвоение звания действительного члена (академика) Международной академии наук высшей школы (1993)
 Присвоение звания Заслуженного деятеля наук РФ (1995)

Ссылки 
 Шеметов Петр Васильевич 

Ректоры Новосибирского университета экономики и управления